Битва при Кустоці (1848) - битва, яка відбулась 24 липня — 25 липня 1848 року між військами Сардинського королівства та Австрійської імперії  під час Австро-італійської війни 1848–1849 років
 Битва при Кустоці (1866) -  битва, яка відбулась 24 червня 1866 року між військами королівства Італія та Австрійської імперії під час Австро-італійської війни 1866 року